

Топоніми 
 Томіока (Ґумма) — містечко в Японії, в повіті Футаба префектури Фукусіма.
 Томіока (Фукусіма) — місто в Японії, в префектурі Ґумма.
 Томіока — колишнє містечко в Японії, у префектурі Токусіма. Складова сучасного міста Анан.
 Томіока — колишнє містечко в Японії, у префектурі Кумамото. Складова сучасного міста Рейхоку.
 Томіока — назва багатьох колишніх сіл в Японії.
 Томіока — місцевість у районі Кото, в Токіо.

Персоналії 
 Томіока — японське прізвище.